Selon le contexte, Outcast désigne :

Jeu vidéo 

 Outcast, un jeu vidéo sorti en 1999.

Magazine 

 Outcast, un magazine gay anglais.

Musique

Album 

 Outcast, un album du groupe de thrash metal allemand Kreator sorti en 1997.

Groupe 

 OutKast, un groupe de hip-hop américain ;
 Outcast, un groupe français de death metal progressif ;
 Outcast, un groupe allemand de heavy metal.

Cinéma 

 , film muet américain de Chester Withey sorti en 1922
 , titre original de Croisades, film franco-canado-chinois de Nicholas Powell sorti en 2015.

Comic 
 Outcast est une série de comics américains scénarisés par Robert Kirkman et illustré par Paul Azaceta sorti en France en avril 2015

Série télévisée 
 Outcast, série TV adaptée du comic book éponyme.